Orós kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orós (ort), Ceará, 
 Orós (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar